Соревнования по футболу среди мужских команд на XXVIII летней Универсиаде в Кванджу прошли со 2 по 13 июля 2015 года. 

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Составы 

Россия: 1. Лещук, 2. Семёнов, 3. Фомичёв, 4. Королёв, 5. Бурнаш, 6. Карасёв, 7. Гатагов, 8. Сарамутин, 9. Пахомов, 10. Смирнов, 11. Котлов, 12. Оганджанян, 13. Сальков, 14. Мартьянов, 15. Кошелев, 16. Шанин, 17. Янушковский, 18. Обивалин, 19. Полин, 20. Гусаров, гл. тренер Павел Макеев.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф за 9-16 места

Матчи за 9-16 места

Матчи за 13-16 места

Матчи за 9-12 места

Матч за 15 место

Матч за 13 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2015

Футбол на летних Универсиадах